Новосильское — село в Семилукском районе Воронежской области.

Административный центр Новосильского сельского поселения.

География 
Находится в 43 км северо-западнее города Семилуки.

Улицы

История 
Село основано в 1699 году по приказу Петра Первого и имело название Поганец (вплоть до 1861 года).

Поселение Новосильское основано в 1696 году потомками князей Новосильцевых. Первыми его жителями являлись выходцы Орловской губернии. Пётр I окрестил это живописное место Поганцем, так как не нашёл в Новосильском во время проезда воды для своих уставших коней. С этого момента легенда о названии переходит из уст в уста в течение 

Согласно историко-топонимического словаря Прохорова В. А., Новосильское упоминается в документах 1674 и 1684 годов, как поселение служивых людей. В 1746 году оно имело  крестьян-однодворцев.

День села празднуется 25 июня.

Население 

Население села в 2005 году составляло 1170 человек.

Известные жители 
 Усачёв Тимофей Яковлевич — полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 Новосильское (село) 
 Новосильское, село 
 Официальный сайт Администрации Новосильского сельского поселения Семилукского района 

Населённые пункты Семилукского района